Le Manoir de Cantepie fait référence à plusieurs édifices:

 Manoir de Cantepie aux Veys (Manche), inscrit monument historique.
 Manoir de Cantepie à Cambremer (Calvados)